GMR steht für:

 GEO-Mobile Radio Interface, ein Mobilfunk-Übertragungsverfahren über Satellit, das von GSM abgeleitet ist
 Geschwindigkeitsmess- und Registriereinrichtung, ein Vorläufer der Elektronischen Fahrtenregistrierung
 Giant Magneto Resistance Effekt, ein quantenmechanischer Effekt
 GMR (Signaturverfahren) in der Kryptografie
 Golden Myanmar Airlines, eine burmesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

GMR